Esistono più comuni francesi con questo nome

Ménil – Mayenne
Le Ménil – (Vosgi)